Adolphe Krieps (1882-1950) est un homme politique luxembourgeois.
 Robert Krieps (1922-1990), fils d'Adolphe, est un homme politique luxembourgeois.
 Vicky Krieps (1983-), petite-fille de Robert, est une actrice luxembourgeoise.

Patronyme luxembourgeois